Abdoulie Mansally
 Boubacar Mansaly
 Moussa Mansaly
Patronyme gambien
Patronyme sénégalais